Der Skeleton-Weltcup 2005/06 begann am 10. November 2005 in Calgary/Kanada und endete am 27. Januar 2006 in Altenberg/Deutschland. Der sechste Weltcup in St. Moritz wurde dabei als Skeleton-Europameisterschaft 2006 gewertet. Den Unterbau zum Weltcup bildeten der Europacup und der America’s Cup. Saisonhöhepunkt waren die folgenden Olympischen Winterspiele in Turin.

Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2005/06

Frauen

Einzelwertung

Nationencup

Männer

Einzelwertung

Nationencup

Weblinks 

2005/06
Wintersport-Weltcup 2005/06